Der Curitiba Challenger 1980 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. September 1980 in Curitiba stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1980 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Im Einzel und Doppel gab es jeweils acht Freilose.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1980
Tennisturnier in Curitiba